ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — российская компания по страхованию жизни, 100 % дочернее предприятие ПАО «Сбербанк». Включена Банком России в список системно значимых страховых компаний. Регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД) — 3692.

История 
2012 : В январе Сбербанк закрывает сделку по покупке компании по страхованию жизни «Альянс Лайф» (входившую в группу Allianz). В сентябре компания получает новое название «Сбербанк страхование» и выводит на рынок первый страховой продукт. проходит анонс новой страховой компании и выхода Сбербанка на рынок страхования жизни. Генеральным директором новой компании становится Максим Чернин. В августе патентуется товарный знак «Сбербанк Страхование». Осенью компания получила новую лицензию ФСФР и приступила к продаже страховых полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни.

2014 : Компания переименована в ООО Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», а название ООО СК «Сбербанк страхование» было передано дочерней компании «Сбербанка», занимающейся имущественным страхованием(регномер в ЕГРССД — 4331). В 2014 году «Сбербанк страхование жизни» занял первое место по сборам страховых премий среди компаний по страхованию жизни, которое удерживает все годы (по состоянию на 2022 год).

2015 : Банк России включил компанию в список системно значимых страховых организаций.

2016 : Компания вошла в пятёрку крупнейших страховщиков России и остаётся в ней по настоящее время (по состоянию на 2022 год).

2018 : На фоне чувствительной просадки рынка инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) (страхователи, столкнувшиеся с низкой реальной доходностью по полисам ИСЖ, составлявших основу портфеля компании, стали массово отказываться от пролонгации таких договоров) у компании заметно снизились сборы по ИСЖ. В этом же году компания занимает первое место по сборам страховых премий среди всех страховых компаний РФ.

2021 : Компания занимает второе место по сборам страховых премий среди всех страховых компаний России.

Деятельность 
15 января 2020 года компании были выданы новые лицензии Банка России СЛ № 3692 на личное страхование и СЖ № 3692 на страхование жизни.
Уставный капитал на начало 2021 года — 450 млн руб.

Сбербанк страхование жизни работает в сегменте банкострахования — все его страховые продукты продаются через офисы банков-партнёрв (львиная доля — через офисы Сбербанка). Одновременно с этим компания развивает онлайн-продажи через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Основные виды страхования:
 добровольное страхование жизни заемщиков (включая риск временной нетрудоспособности и с добавлением сервисов телемедицины);
 долгосрочное накопительное страхование жизни;
 инвестиционное страхование жизни.

Показатели деятельности 
В 2021 году компания «Сбербанк страхование жизни» собрала около 155,7 млрд руб страховых премий, в 2020—106 млрд руб (24,4 % от общих сборов по страхованию жизни в РФ). Выплаты в 2021 превысили 82,9 млрд руб (28,5 % от совокупных выплат по страхованию жизни в РФ), в 2020 году — 46,7 млрд руб (22,9 %).
Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 25,7 млрд руб, в 2020 году — 23,7 млрд руб. В 2021 году компанией было заключено 2,4 млн договоров страхования (в 2020 — 1,9 млн), на конец 2020 года у компании было около 3,3 млн действующих договоров.

Рейтинги и рэнкинги 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг «А++» (наивысшая рейтинговая оценка) в 2014 году, прогноз «стабильный». После изменения рейтинговой шкалы в 2017 году был присвоен обновлённый аналог высшей рейтинговой оценки «ruAAA». Этот рейтинг с неизменным прогнозом «стабильный» неоднократно подтверждался рейтинговым агентством (в последний раз в июле 2022 года).

В мае 2014 года «Эксперт РА» присвоило «Сбербанк страхование жизни» рейтинг привлекательности работодателя «А.hr» и затем его подтверждало в 2015 и 2016 годах. В мае 2017 рейтинг был отозван в связи с его окончанием.

В 2021 году компания вошла в рейтинг-рэнкинг наиболее надёжных страховых компаний России по версии журнала Forbes (уровень — «5 звёзд», 6-я позиция в списке).

В ноябре 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг устойчивого развития «ESG-III(a)» (прогноз = «позитивный»).

Собственники и руководство 
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» на 100 % принадлежит ПАО «Сбербанк России».

Руководители 
С 2012 по 2022 год в компании сменилось 5 генеральных директоров. В настоящее время генеральным директором является Игорь Кобзарь.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 
 
 

Страховые компании России
Дочерние компании Сбербанка